Eolio  indica:

 chi appartiene alla stirpe degli Eoli,
 modo eolio – antico modo musicale greco.